Жагор — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Жагор — село в Акжаикском районе Западно-Казахстанской области.
 Жагор — село в Казталовском районе Западно-Казахстанской области.